Baby Prinz est le  de la série de bande dessinée Marsupilami de Batem et Yann. L'ouvrage est publié en 1990.

Résumé 
À Chiquito, rien ne va plus. Le dictateur actuel, Baby Prinz, vient de perdre le pouvoir et doit fuir la population, qui menace de le tuer, tandis qu'un vieux Marsupilami, gardé captif dans le zoo depuis la nuit des temps, semble sur le point de mourir car il refuse de manger. Le Marsupilami, aidé par Bip et Sarah, tente alors de sauver le Marsupilami malade.

Personnages principaux

Liens externes 
 

Album du Marsupilami
Album de bande dessinée sorti en 1990
Album Marsu Productions